Сезон Формулы-1 1979 года — в рамках которого прошёл 30-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся ФИА. Непосредственно 15 этапов чемпионата мира проводились с 21 января по 7 октября. Также в сезоне прошли три внезачётных Гран-при.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 4 лучших из 7 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 8 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. При подсчёте очков учитывались результаты всех гонок.

События чемпионата

Изменения в составах команд
В команде Shadow дебютировали два новичка Формулы-1 Элио де Анджелис и Ян Ламмерс.
На первом этапе чемпионата мира состоялись следующие дебюты пилотов в составах новых для себя команд: Джоди Шектера в Ferrari, Карлоса Ройтемана в Lotus, Джона Уотсона в McLaren, Патрика Депайе в Ligier, Клея Регаццони в Williams, Рене Арну в Renault, Жан-Пьера Жарье в Tyrrell, Джеймса Ханта в Wolf, Йохена Масса в Arrows, Ханс-Йоахима Штука в ATS.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Джоди Шектер

|align="right"|60
|-
! 2
|  Жиль Вильнёв

|align="right"|53
|-
! 3
|  Алан Джонс

|align="right"|43
|-
! 4
|  Жак Лаффит

|align="right"|36
|-
! 5
|  Клей Регаццони

|align="right"|32
|-
! 6
|  Карлос Ройтеман

|align="right"|25
|-
! 7
|  Патрик Депайе

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|22
|-
! 8
|  Рене Арну

|align="right"|17
|-
! 9
|  Джон Уотсон

|align="right"|15
|-
! 10
|  Дидье Пирони

|align="right"|14
|-
! 11
|  Жан-Пьер Жарье

|
|

|align="right"|14
|-
! 12
|  Марио Андретти

|align="right"|14
|-
! 13
|  Жан-Пьер Жабуи

|align="right"|9
|-
! 14
|  Ники Лауда

|
|align="right"|4
|-
! 15
|  Элио де Анджелис

|align="right"|3
|-
! 16
|  Нельсон Пике

|align="right"|3
|-
! 17
|  Жаки Икс
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|3
|-
! 18
|  Йохен Масс

|align="right"|3
|-
! 19
|  Риккардо Патрезе

|align="right"|2
|-
! 20
|  Ханс-Йоахим Штук

|align="right"|2
|-
! 21
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|1
|-
! 22
|  Эктор Ребаке

|

|align="right"|0
|-
! 23
|  Патрик Тамбе

|align="right"|0
|-
! 24
|  Рикардо Сунино
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 25
|  Джоф Лиз
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 26
|  Дерек Дейли

|
|
|

|
|

|align="right"|0
|-
! 27
|  Джеймс Хант

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 28
|  Ян Ламмерс

|align="right"|0
|-
! 29
|  Кеке Росберг
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 30
|  Витторио Брамбилла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 31
|  Патрик Гайяр
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 32
|  Бруно Джакомелли
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! 
|  Артуро Мерцарио

|

|align="right"|0
|-
! 
|  Марк Зурер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 
|  Джанфранко Бранкателли
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 
|  Алекс Рибейру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

Внезачётные гонки сезона

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1